Le terme Évolutionnisme peut désigner :
 en référence à l'évolution (biologie) :
 la systématique évolutionniste, en taxonomie ;
 la psychologie évolutionniste ;
 l'évolutionnisme en anthropologie
 l'évolutionnisme en économie.
 l'épistémologie évolutionniste.